Василий Михайлович Иванчук () е украински шахматист, гросмайстор, роден на 18 март 1969 г. в град Копичинци, Тернополска област. Победител във Второто Световно отборно първенство в състава на СССР (1989) и в Петото Световно отборно първенство в състава на Украйна (2001). Европейски шампион за 2004 г., финалист на Световното първенство на ФИДЕ за 2001 – 2002 г. Четирикратен победител на Световни Шахматни Олимпиади: в състава на СССР (1988, 1990) и на Украйна (2004, 2010).

Биография 
Бащата на Иванчук е юрист, а майка му – учителка по физика. Василий започва да играе шах в четвърти клас. Първият му треньори са Виктор Желяндинов, Владимир Бутурин и Михаил Некрасов.

През 1985 г. Иванчук печели шампионата на СССР за младежи и заема трето място в първенството на Украйна. Завършва Лвовския държавен институт.

В началото на 1990-те години, Иванчук е един от най-силните шахматисти в света. През 1988 и 1990 г., Иванчук, в състава на отбора на СССР, става шампион на шахматните олимпиади.

ОТ 1991 г. е състава на Украйна. Заедно с останалите от тима, Василий Иванчук печели отборния шампионат през 2000 г. в Ереван и шахматната Олимпиада през 2004 г. в Калвия, (Майорка, Испания).

На три път Василий Иванчук печели супертурнира в Линарес (Испания): през 1989, 1991 и 1995 г.

През 1989 г. Иванчук печели турнира в Бил (Швейцария), през 1990 г. – в Тилбург (Холандия), 1991 – в Рейкявик (Исландия), 1992 – в Дортмунд (Германия), 1994 – в Мюнхен (Германия) и в Новгород (Русия), 1995 – Хорген (Швейцария), 1996 – във Вайк ан Зее (Холандия), 1997 – в Белград (Югославия), 1998 – в Елиста (Калмикия, Россия), 2000 – във Лвов (Украйна) и в Монтекатини Терме (Италия).

Спортни резултати

Бележки

Външни препратки 
 Лична карта на Иванчук на сайта OlimpBase.org
 Интервю с Василий Иванчук
 Интервю на световния шампионат през ноември 2009 г. 

Украински шахматисти
Съветски шахматисти